Виланова-д’Эскорнальбоу () — населённый пункт и муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Камп. Занимает площадь 17,33 км². Население — 573 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Vilanova d’Escarnalbou
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya
 Información general
 Datos sobre Vilanova

Муниципалитеты Таррагоны
Населённые пункты Таррагоны